Motociklistična Velika nagrada San Marina 2007 je bila trinajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 2. septembra 2007.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007